Элис Рут «Рути» Болтон (; известная ещё и как Рути Болтон-Холифилд (); родилась 25 мая 1967 года в Лусдейле, штат Миссисипи, США) — американская профессиональная баскетболистка, выступавшая в женской национальной баскетбольной ассоциации. За три месяца до драфта ВНБА 1997 года была распределена в клуб «Сакраменто Монархс». Играла в амплуа атакующего защитника. По окончании спортивной карьеры перешла на должность главного тренера в команду NAIA «Уильям Джессап Уорриорз», в которой проработала три сезона.

Ранние годы 
Рути Болтон родилась 25 мая 1967 года в городке Лусдейл (штат Миссисипи), у неё есть старшая сестра, Мэй Ола, а училась она немного севернее, в городке Маклейн, в одноимённой средней школе, в которой выступала за местную баскетбольную команду.

Студенческая карьера

Профессиональная карьера

Тренерская карьера

Примечания

Ссылки 
 Профайл на сайте WNBA.com
 Профайл на сайте encyclopediaofalabama.org
 Профайл на сайте USA Women's National Team
 Статистика в WNBA на сайте Basketball-reference.com
 Олимпийская статистика на сайте Sports-reference.com 
 Введение в женский зал славы баскетбола на сайте auburntigers.com

Игроки сборной США по баскетболу
Олимпийские чемпионы по баскетболу
Олимпийские чемпионы от США
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 1996 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1996 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2000 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 2000 года
Чемпионы мира по баскетболу
Баскетболисты США
Игроки ЖБК «Галатасарай»
Игроки «Сакраменто Монархс»
Игроки ЖБК «Фаэнца»
Игроки ЖБК «Парма»
Баскетбольные тренеры США